Busot kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Busot (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Busot (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar